Le Grand Bal de l'Europe est un festival français de danse traditionnelle créé en 1990
 Le Grand Bal est un film documentaire français de Laetitia Carton sur le Grand Bal de l'Europe, sorti en 2018
 La Grand Bal (Uncomfortable Ball Stuff) est un épisode de la saison 4 de la série télévisée américaine That '70s Show, diffusé pour la première fois en 2001